est un genre éteint et fossile de grands « reptiles » d'eau douce de l'ordre  des Choristodera ayant vécu au cours du Crétacé supérieur et du Paléocène en Amérique du Nord et en Europe.

Découverte 
Les premières espèces de Champsosaurus ont été découvertes dans le Crétacé du Montana par Cope en 1876, puis par Louis Dollo en 1885 dans le Paléocène à Erquelinnes (Hainaut, Belgique).

Le squelette presque complet d'Erquelinnes a été extrait d'une couche de sable glauconieux datant du Paléocène supérieur (56 millions d'années) et déposée en milieu côtier ou marin peu profond. Cet animal vivait dans des eaux estuariennes. Après sa mort, les courants ont emporté son cadavre vers le large, expliquant la présence d'un reptile typiquement dulçaquicole en milieu marin peu profond.
Les squelettes d'un crocodile, d'une grande tortue marine et de tortues d'eau douce ont également été découverts dans la même formation géologique.

Convergence évolutive avec les crocodiles 
Les champsosaures furent d'étranges reptiles dont les affinités restent encore incertaines. Leur allure générale rappelle celle des crocodiles, en particulier celle des gavials avec un très long museau effilé et un cou court. Le crâne a une forme de cœur.

Cette ressemblance n'est qu'un phénomène de convergence évolutive : les deux groupes, qui ne sont pas directement apparentés, ont acquis une morphologie semblable par adaptation à un environnement identique.

Morphologie 
Le champsosaure d'Erquelinnes, baptisé Champsosaurus dolloi mesure  de long. Ses mâchoires, longues et minces, étaient garnies de nombreuses petites dents pointues, parfaitement adaptées à un régime alimentaire piscivore. L'arrière de son crâne était considérablement élargi, donnant une forme de cœur au crâne et offrant une vaste surface d'insertion à de puissants muscles masticateurs. Les membres étaient particulièrement courts et trapus. On pense que Champsosaurus nageait grâce à des ondulations de son corps et de sa queue allongés et sinueux, comme les crocodiles actuels.

La plupart des espèces de Champsosaurus mesurent entre  de long, ce qui les place parmi les plus grands choristodères connus après Simoedosaurus.

Liste des espèces 

  C. profundus (Espèce type)
  C. albertensis
  C. ambulator
  C. annectens
  C. australis
  C. brevicollis
  C. dolloi
  C. gigas
  C. inelegans
  C. inflatus
  C. laramiensis
  C. lindoei
  C. natator
  C. puercensis
  C. saponensis
  C. tenuis
  C. vaccinsulensis

Classification 

Champsosaurus est le principal genre connu parmi les Champsosauridae.

Galerie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Paléocène
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1876